Ива́н Горбачёв:
 Горбачёв, Иван Александрович (1898—1957) — советский военачальник, генерал-майор.
 Горбачёв, Иван Васильевич (1947—2018) — российский учёный в области сельского хозяйства.
 Горбачёв, Иван Илларионович (1914—1942) — советский лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны.
 Горбачёв, Иван Петрович (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Горбачёв, Иван Сергеевич (1902—1941) — генерал-майор, командир 250-й стрелковой дивизии Западного фронта.